Большой шлем по кёрлингу (титульное название Pinty's Grand Slam of Curling) это серия коммерческих турниров, которые являются частью ежегодного Мирового тура по кёрлингу.

Общие сведения
Большой шлем по кёрлингу принадлежит и управляется Sportsnet (канадский англоязычный спортивный канал, относящийся к компании Rogers Sports & Media).
Турниры Большого шлема по кёрлингу имеют призовой фонд от 100 000 канадских долларов и собирают лучшие команды со всего мира.
Большой шлем был основан в сезоне 2001–02 для мужчин и 2006–07 для женщин, но некоторые турниры Большого шлема имеют более длинную историю, как коммерческие турниры.

Турниры Большого шлема 
По состоянию на сезон 2022-23 Большой шлем состоит из шести турниров (для мужских и женских команд).
Оригинальные четыре турнира: Masters, Canadian Open, National и Players' Championship считаются "главными".
Остальные два турнира: Tour Challenge и Champions Cup имеют особенный формат, что позволяет выделить их среди других турниров мирового тура.
С 2006 года женские команды участвовали только в Players' Championship, а с 2012 года и в остальных трёх "главных турнирах".

Регламент турниров 
Приглашенные мужские и женские команды, являющиеся ведущими в мировом туре по кёрлингу, должны пройти квалификацию в соответствии с заранее определенными критериями, отдельными для каждого турнира.

Все игры турнира Большого шлема по кёрлингу проводятся в соответствии с «Официальными правилами кёрлинга» канадской ассоциации.
Игра состоит из восьми эндов. У каждой команды есть 33 минуты на размышление плюс два тайм-аута по 90 секунд.
Квалификация для участия в турнирах Большого шлема по кёрлингу основана на Рейтинге Всемирной федерации кёрлинга для мужских и женских команд.

Кубок Большого шлема

Общие сведения 
Кубок Большого шлема (с сезона 2018-19 называется Pinty's Cup) ежегодно вручается лучшим мужским и женским командам, участвующим Большом шлеме по кёрлингу после завершения турнира Players' Championship.

Кубок Большого шлема вручается с сезона 2012-13. Тогда этот кубок назывался "Rogers Grand Slam Cup", а лауреаты получали 75 000 канадских долларов. В сезоне 2017-18 Кубок был переименован в "Bonus Cup", а позже в "Pinty's Cup" в сезоне 2018-19.

Команды набирают очки в зависимости от их выступления в каждом из турниров Большого шлема, за исключением Champions Cup и Tour Challenge Tier 2.

Подсчет очков 
Рейтинг команд ведется путем суммирования набранных очков в каждом турнире Большого шлема.
Количество очков, присуждаемых в зачет Кубка Большого шлема в каждом турнире:

В турнирах National / Tour Challenge Tier 1 / Masters / Canadian Open:
Победитель: 12 очков
Финалист: 9 очков
Полуфиналисты: 7 очков
Четвертьфиналисты: 5 очков
Команды, не попавшие в плей-офф: 1 очко за победу

В турнире Players’ Championship:
Победитель: 25 очков
Финалист: 19 очков
Полуфиналисты: 15 очков
Четвертьфиналисты: 11 очков
Команды, не попавшие в плей-офф: 2 очка за победу

Примечание: Очки не начисляются в Champions Cup и Tour Challenge Tier 2.

Призовые 
Распределение вознаграждения по итогам сезона в Кубке Большого шлема:
Обладатель Кубка Большого шлема: 75 000 канадских долларов
Второе место: 40 000 канадских долларов
Третье место: 25 000 канадских долларов
Четвертое место: 10 000 канадских долларов
В случае одинакового количества очков за первое место, команда, показавшая лучший результат на Players’ Championship, выиграет Кубок Большого шлема.

Положение команд в Кубке Большого шлема

Рейтинг команд в мировом туре

Примечания

Ссылки 
thegrandslamofcurling.com
CurlingZone.com
WorldCurlingTour.com

Кёрлинг
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2001 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2006 года